Giroflée est un nom donné à différentes espèces de plantes à fleurs dont :

 Giroflée des murailles (Erysimum cheiri), la plus répandue ;
 Giroflée des dunes (Matthiola sinuata) ;
 Giroflée odorante (Matthiola longipetala) ;
 Grande giroflée (Matthiola incana).

Giroflée est également le nom d’un personnage de comics.

Giroflée est aussi un synonyme familier, un peu vieilli, de « gifle ».